iemand die loopt (vr. loopster)
 loper (schaken), schaakstuk dat diagonaal over het bord verplaatst mag worden
 loper (sleutel), een sleutel die op verschillende sloten past
 loper (vloerbedekking), langwerpig vloerkleed, meestal in een gang of op een trap, dat niet de hele breedte van de gang of trap bedekt
 rode loper, een loper die soms tijdelijk wordt neergelegd, ook wel buitenshuis, als eerbetoon aan belangrijke bezoekers (ook andere kleuren komen voor)
 tafelloper, een smal tafelkleed dat de tafel slechts ten dele bedekt
 maalkoppel, bovenste draaiende molensteen, zie ook molensteen